Branges, commune située dans le département de Saône-et-Loire et la région Bourgogne-Franche-Comté
 Branges (Aisne), hameau et ancienne commune située dans le département de l'Aisne et la région Hauts-de-France

Homonymie de toponyme